Der Moskauer Bürgermeisterpokal 2019 war ein Billardturnier in der Disziplin Freie Pyramide, das vom 27. Mai bis 1. Juni 2019 in der Megasport-Arena in der russischen Hauptstadt Moskau stattfand.

Siegerin wurde zum fünften Mal in Folge die Russin Diana Mironowa, die im Finale ihre Landsfrau Elina Nagula mit 5:4 besiegte. Den dritten Platz belegten die Vorjahresfinalistin Anastassija Kowaltschuk aus der Ukraine und die Russin Jekaterina Wareldschanowa.

Bei den Herren setzte sich der Russe Michail Zarjow im Endspiel gegen den Titelverteidiger Dmytro Biloserow aus der Ukraine mit 7:2 durch. Maxim Kotschkin und Oleg Jerkulew kamen auf den dritten Rang. Vorjahresfinalist Serghei Krîjanovski schied im Achtelfinale gegen Artem Mojissejenko aus.

Preisgeld 
Das Preisgeld blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Herrenturnier

Modus 
Die 98 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab der Runde der letzten 64 wurde im K.-o.-System gespielt.

Finalrunde

Finale 
Im Finale traf der Russe Michail Zarjow auf den Titelverteidiger Dmytro Biloserow aus der Ukraine. Zarjow gewann die ersten beiden Spiele und gab die Führung nicht mehr ab. Biloserow kam noch zum 1:2 und 2:4 heran, bevor sich der Russe schließlich mit 7:2 durchsetzte.

Damenturnier

Modus 
Die 43 Teilnehmerinnen traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab dem Achtelfinale wurde im K.-o.-System gespielt.

Finalrunde

Finale 
Im rein russischen Endspiel traf die achtmalige Weltmeisterin Diana Mironowa, die das Turnier seit 2015 viermal in Folge gewonnen hatte, auf die 16-jährige Jugendweltmeisterin Elina Nagula. 2018 waren beide bereits in einem Weltcup-Endspiel aufeinander getroffen, damals setzte sich Nagula 5:3 durch.

Mironowa startete besser ins Endspiel und ging zweimal in Führung. Anschließend drehte Nagula das Spiel und ging mit 4:2 in Führung, sodass ihr nur noch ein Spiel zum Sieg fehlte. Doch der Titelverteidigerin gelang der Ausgleich zum 4:4. Im Entscheidungsspiel, das erst mit der fünfzehnten Kugel entschieden wurde, setzte sich Mironowa schließlich durch und gewann zum fünften Mal in Folge den Bürgermeisterpokal.

Einzelnachweise 

2019
Billardveranstaltung 2019